Финалът за Суперкупата на България през 2009 г. е 7-ият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2009 г. противопоставя Левски като шампион и Литекс като носител на купата. Срещата се провежда на 1 август 2009 г. на националния стадион „Васил Левски“ и Левски триумфира с успех 1:0. Автор на единственото попадение в мача е Седрик Бардон. С победата си Левски се изравнява по суперкупи с ЦСКА – 3, а Литекс става рекордьор в турнира по най-много загубени финала – 4.

Стартови състави 

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в София